Varianta ocolitoare Piatra Neamț este un proiect de construcție a centurii ocolitoare a municipiului Piatra Neamț.

Descrierea traseului 

Proiectul tehnic și financiar al centurii ocolitoare a orașului a fost prezentat joi,17 septembrie 2020, în cadrul unui eveniment public de Răzvan Cuc, explicând necesitatea construirii unei centuri ocolitoare și precizând că banii pentru implementarea proiectului ar urma să fie accesați din fonduri europene nerambursabile:
”Toată lumea vorbește de proiecte, dar nimeni nu le detaliază și explică și cum le implementează. Motorul economiei este infrastructura. Dacă vrem să avem dezvoltare economică, trebuie să avem infrastructură. Vrem să avem locuri de muncă, trebuie să dezvoltăm infrastructura, vrem să dezvoltăm turismul, trebuie să avem infrastructură. (…)

Lucrurile se pot implementa, în parteneriat cu Consiliul Județean Neamț, pentru că avem posibilitatea să implementăm noi proiectele. Toți banii pentru centura ocolitoare se pot accesa pe fonduri europene nerambursabile”.

Potrivit proiectului, varianta de ocolire Piatra Neamț Est, care va avea legătură cu drumul expres Piatra Neamț – Bacău, va avea o lungime de 15,65 kilometri și o lățime de 21,5 metri. Costurile acestei variante sunt estimate la circa 94 milioane euro

”Drumul expres Piatra Neamț – Bacău va pleca din centura Bacăului, care este la profil de autostradă. Deci vom face o centură tot la profil de autostradă, pentru că nu poți limita viteza de deplasare”.

Varianta de ocolire Piatra Neamț Nord va avea o lungime de 8,4 kilometri, o lățime de 10 metri și va costa circa 33 milioane euro.

Filmarea de la proiectul tehnic al centurii ocolitoare:        https://www.youtube.com/watch?v=cYhxzL6I_eY

Descriere Tronson 3 VO Piatra Neamț EST 
 
Tronsonul 3 este definit de intersecția Variantei de Ocolire Est cu drumul DN 15 și de intersecția traseului Variantei de Ocolire Est cu viitorul traseu al Drumului Expres Piatra Neamț - Bacău. Intersecția traseului Variantei de Ocolire Est cu Viitorul traseu al Drumului Expres Piatra Neamț - Bacău se va realiza cel mai probabil la km 2+100 aferent DJ 157. Tronsonul 3 începe de la intersecția cu DN15 (la aprox. Km 322+200 al DN15, unde se va amenaja o intersecție de tip sens giratoriu. La aproximativ 200 de m după intersecția cu DN15, Varianta de Ocolire Est supra traversează Calea Ferată 509 Bacãu - Bicaz prin Intermediul unul pasaj cu lungimea de aproximativ 100 m. După intersecția cu calea ferată traseul Variantei de Ocolire se desfășoară spre NORD și intersectează la km 12+310 drumul comunal 111. Această intersecție va fi denivelată, urmând ca Varianta de Ocolire Est să fie supratraversată de Drumul Comunal prin realizarea unui pasaj peste Varianta de Ocolire pe drumul comunal. Varianta de Ocolire Est va traversa Canalul Bistrița printr-un pod cu o lungime totală de aproximativ 200 m (cu o deschiderea centrală de 30-40 m). Între Intersecția cu Drumul Comunal 111 și Podul  peste Canal Bistrita, Varianta de Ocolire Est se dezvoltă pe direcția Nord și are în vedere asigurarea unei distanțe corespunzătoare față de Aerodrom și față de Unitatea Militară fără să le afecteze. Tronsonul 3 se finalizează la Intersecția cu DJ157 în dreptul km 2+100. În acest punct Varianta de Ocolire Est se va intersecția cu Drumul de mare viteză Bacău-Piatra Neamț. Se va amenaja un nod rutier care să permită interconectarea drumurilor care se intersectează.

Descriere Tronson 2 VO Piatra Neamț EST 
 
Tronsonul 2 este definit de intersecția traseului Variantei de Ocolire Est cu Viitorul traseu al Drumului Expres Piatra Neamț – Bacău și de intersecția cu Drumul Național DN 15D. Tronsonul 2 începe la intersecția traseului Variantei de Ocolire Est cu viitorul traseu al Drumului Expres Piatra Neamț - Bacău, după nodul rutier prevăzut pe Tronsonul 3. Soluția de amenajare a nodului rutier va fi definitivată în momentul în care se vor stabilii soluțiile tehnice de la nivelul Drumului Expres Piatra Neamț - Bacău. Serviciile de proiectare sunt în desfășurare pentru Drumul Expres, sub egida CNAIR. Imediat după nodul rutier, traseul Variantei de Ocolire Est se dezvoltă în vecinătatea poligonului militar (dezafectat), fără să îl afecteze, și se continuă la Est de localitatea Ciritei, traversează dealul Vulpii, la Vest de aria protejată - Dealul Vulpii-Botoaia. În zona ariei protejate (Dealul Vulpii-Botoaia) va fi prevăzută prin Proiect integrarea tuturor măsurilor de protejare care vor fi prevăzute în viitorul Acord de Mediu.Între aria protejată – Dealul Vulpii-Botoaia și punctul său de final, Traseul Tronsonului 2 ține cont în dezvoltarea sa de prezența unor cariere de argilă din vecinătate. Având în vedere că prezența acestor cariere de argilă induc probleme de stabilitate la nivelul versanțiilor, Traseul Variantei de Ocolire ocolește aceste cariere pe partea de Est, la o distanță corespunzătoare. Traseul Tronsonului 2 se finalizează la intersecția cu DN15D. Interconectivitatea Variantei de Ocolire Est cu drumul național DN 15D se va realiza printr-un nod rutier. Pasajul peste DN 15D, cu o lungime de 360 de m, va asigura traversarea Râului Frăsinel și preluarea diferențelor de cote ale terenului din vecinătate. Nodul rutier se va dezvolta pe partea stângă a drumului național astfel încât să nu afecteze zonele cu case.

Descriere Tronson 1 VO Piatra Neamț EST 
 
Traseul Tronsonului 1 este definit de intersecția Variantei de Ocolire Este cu Drumul Național DN 15D și Drumul Național DN 15 C. După nodul rutier prevăzut pe Tronsonul 2, traseul Variantei de Ocolire Est devine mai sinuos astfel încât să se încadreze în relieful zonei. Pe acest tronson relieful zonei devine mai accidentat prezentând diferențe de cote mari pe lungimi relativ scurte. Traseul Tronsonului 2 se dezvoltă, în general, orientându-se spre vecinătatea imediată a intravilanului Municipiului Piatra Neamț (zona aferentă Cartierului Dărmănești și Ocol). Această vecinătate are în vedere inclusiv viitoare zone de conexiune a Variantei de Ocolire cu Municipiul Piatra Neamț, în beneficiul acestuia. După aproximativ 1500 de m de la intersecția cu Drumul Național 15D, traseul Variantei de Ocolire Est se dezvoltă pe partea de vest a dealului Humăriel, la baza acestui deal. La km 4+910, Traseul Variantei de Ocolire supratraversează o serie de drumuri de pământ existente (drumuri în continuarea unor străzi din Municipiu) prin intermediul unui viaduct cu lungimea de 190 m. Acest Viaduct se poate transforma fără costuri semnificative într-un viitor nod rutier. Acest nod rutier va asigura o legatura în plus a Municipiul Piatra Neamț la Varianta de Ocolire Est. Traseul se dezvoltă în continuare sinuous, la baza dealurilor din zonă, spre Nord. La Km 1+685 Varianta de Ocolire Est intersectează Drumul Comunal 40. Intersecția cu DC 40 se va realiza prin intermediul unui Nod Rutier, asigurând astfel încă o legatură între trama stradală majoră a Municipiului și Varianta de Ocolire Est. Având în vedere diferențele de nivel ale terenului natural, și pentru înglobarea firească a acestora în traseul drumului, este prevăzută realizarea unui pasaj de 100 m și a unor deblee mai adanci pe zonele de vecinătate ale acestuia. În continuare, traseul se dezvoltă în lungul versanților dealurilor din zonă, în vecinătatea limitei de intravilan a Municipiului. Traseul Variantei de Ocolire pe această zonă este paralel cu DN15C pe o lungime de aproximativ 1.2 km. După ce traversează Pădurea Mintiana, pe la limita de vest a acesteia, traseul Variantei de Ocolire Est supratraversează DN15C, prin intermediul unui pasaj cu lungimea de 100m și se intersectează cu DN15C (la km 7+100 al DN15C). Intersecția va fi amenajată sub forma unei intersecții de tip sens giratoriu.

Descriere VO Piatra Neamț NORD 
 
Varianta de Ocolire Nord are ca punct de început intersecția cu DN 15C, la km 8+450 al acestuia. Conexiunea cu DN 15C se va realiza printr-o intersecție de tip sens giratoriu. Conexiunea între cele doua variante de ocolire, Varianta de Ocolire Est și Varianta de Ocolire Nord (nord și est) se va realiza prin intermediul drumului național DN 15C, respectiv pe sectorul km 7+100 – km 8+450 al acestuia. După intersecția cu DN 15C, traseul Variantei de Ocolire Nord, se dezvoltă către Poiana Dascălului, pe la nord de localitatea Gârcina. La intersecția Variantei de Ocolire Nord cu drumul comunal DC 145, din localitate Gârcina în zona de vest, este prevăzută amenajarea unei intersecții de tip sens Giratoriu, asigurând astfel o accesibilitate sporită spre și dinspre localitățile deservite de drumul comunal. După această intersecție, traseul variantei de ocolire se dezvoltă spre Sud, spre drumul național DN15. După aproximativ 80 de m, traseul variantei de ocolire, traversează Râul Cuejdiu prin intermediul unui pod de 45 m lungime, iar după aproximativ 450, traversează Pârâul Ruptura prin intermediul unui pod de 55 m lungime. După ce traseul traversează Pârâul Ruptura, acesta se dezvoltă în continuare spre Sud traversând Dealul Carlomanului, pe la Nord-Est de Vârful Bobeica. După aceasta zonă, zona în care varianta de ocolire atinge cele mai înalte cote de pe traseu, traseul variantei de ocolire se orientează spre punctul de final din vecinătatea Cartierului Sărata, respectiv la intersecția cu DN15. Punctul final este reprezentat de intersecția cu DN 15, intersectie amplasată la aprox. Km 309+475 al DN15. Pentru asigurarea conexiunii cu acesta se propune o intersecție cu sens giratoriu.

Concluzii 
 
Până la execuția Drumului de mare viteză Bacău-Piatra Neamț, care are rolul de a conecta Municipiul Piatra Neamț la rețeaua TEN-T Core, efectele Variantei de Ocolire Piatra Neamț Est și Nord, după implementare, vor fi considerabile și vor influența infrastructură rutieră națională în special la nivelul drumurilor naționale din zona proiectului. Aceste influențe se vor resimti în primul rând prin:

• Asigurarea unei legături cu drumurile naționale DN 15, DN 15C și DN 15D. Prin aceste legături se are în vedere creșterea accesibilității la rețeaua națională de drumuri. 

• Îmbunătățirea legăturilor între diferite localități care sunt interdependente sau nu economic prin reducerea timpului de călătorie ca urmare a creșterii vitezei de deplasare. Se are în vedere astfel creșterea accesibilității regionale.

• Eliminarea traficului de tranzit pur al Municipiului Piatra Neamț. Aceasta degrevare de trafic presupune eliminarea unui volum important de trafic din trama stradală majoră a Muncipiului și astfel: > Scăderea emisiilor poluante din Municipiul Piatra Neamț și îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor. Este vorba în principal de acele zone centrale ale Municipiului, zone în care inclusiv prin PMUD s-au înregistrat: valorii mari de emisii de gaze suprapuse peste zone cu densități mari de populatie. Aceleași afirmații rămân valabile și la nivelul poluării fonice;

> Îmbunătățirea confortului utilizatorilor tramei stradale majore a Municipiului; 
> Reducerea numărului de accidente;

> Completează măsurile prevăzute prin PMUD la nivelul infrastructurii propuse pentru preluarea traficului greu în oraș. Se asigură infrastructura necesară asigurării unei dezvoltării sustenabile, sociale și economice, la nivel județean (prin polul său principal de creștere economică), municipal și local.

• Se asigură accesibilitate spre Zonele Urbane Marginalizate ale Municipiului (așa cum sunt acestea identificate în PMUD)

• Asigurarea dezvoltării Municipiului Piatra Neamț în concordanță cu prevederile Planului de Mobilitate Urbana precum și cu a celorlalte documente de planificare spațială ( Plan de Amenajare Teritorială Naționala și Județean). • Asigurarea unei legături corespunzătoare cu Polul de Creștere Urbană reprezentat de Municipiul Bacău. 

Costuri finale:

   Scenariul 1 - 127.339.200 euro
   Scenariul 2 - 92.652.200 euro
   Scenariul 3 - 93.637.000 euro
   Scenariul 4 - 58.950.000 euro 
Cele mai importante Beneficii sunt aduse prin implementarea Scenariului 1. Având în vedere însă costurile estimate se recomandă implementarea Scenariului 1 fazat, respectiv într-o primă fază implementarea Scenariului 3. Într-o fază următoare se propune: implementarea Variantei de Ocolire Nord.

Bibliografie 
1.https://www.ziarpiatraneamt.ro/centura-ocolitoare-a-municipiului-daca-alegem-cum-trebuie-si-credem-in-acest-proiect-piatra-neamt-la-nivelul-urmator
Variante de ocolire în România